Toray Pan Pacific Open 2006 – tenisowy turniej WTA z cyklu Toray Pan Pacific Open rozgrywany w dniach 30 stycznia – 6 lutego 2006 w Tokio na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 1 340 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

2006 w Japonii
2006 w tenisie ziemnym
2006
Zawody sportowe w Shibuyi (Tokio)